Russulau oder Rusulau steht für:

 Russulau (Aituto), eine osttimoresische Aldeia im Suco Aituto
 Russulau (Ort, Aituto), ein osttimoresischer Ort im Suco Aituto
 Russulau (Manetú), eine osttimoresische Aldeia im Suco Manetú
 Russulau (Ort, Manetú), ein osttimoresischer Ort im Suco Manetú